Pfüller ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeborg Pfüller (* 1932), argentinische Leichtathletin
 Minna Pfüller (1824–1907), deutsche Porträtmalerin

 Volker Pfüller (1939–2020), deutscher Grafiker, Bühnenbildner und Hochschullehrer
 Werner Pfüller (* 1931), deutscher Jazzmusiker
 Wolfgang Pfüller (* 1951), deutscher evangelischer Theologe und Pfarrer